

Localidades 
 Dedham (Essex), Inglaterra
 Dedham (Iowa), Estados Unidos
 Dedham (Maine), Estados Unidos
 Dedham (Massachusetts), Estados Unidos

Desambiguações de topônimos